Les Masters de snooker 1990 ont lieu au centre de conférences de Wembley à Londres en Angleterre. C'est la  des Masters de snooker qui ont réuni les seize joueurs les mieux classés ainsi que deux invités.

Déroulement 
Les deux joueurs invités sont Alex Higgins et James Wattana. Ils affrontent dans un tour préliminaire respectivement Dean Reynolds () et Steve James (). Higgins et James remportent leur match et se qualifient pour le tableau principal. Stephen Hendry réalise le doublé en s'imposant à nouveau en finale face à John Parrott 9 manches à 4.

Tour préliminaire

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de snooker
 Glossaire du billard

Liens externes 
  Site officiel

Sport en Angleterre en 1990
Snooker en 1990
Sport en février 1990
1990